Nyrölä – quartiere di Jyväskylä
 Osservatorio di Nyrölä – osservatorio astronomico della Finlandia
 22978 Nyrola – asteroide della fascia principale